Sartajada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sartajada (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Sartajada (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar